Tiberias steht für:
 Tiberias, Stadt in Galiläa im Staat Israel
 Titularbistum Tiberias, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 See von Tiberias, See Genezareth

Tiberias ist der Name folgender Personen:
 Elinand von Tiberias (* im 11. oder 12. Jahrhundert; † nach August 1148), Fürst von Galiläa
 Hugo II. von Tiberias († 1204), Titularfürst von Galiläa, siehe Hugo II. von Saint-Omer
 Justus von Tiberias, antiker jüdischer Geschichtsschreiber
 Tankred von Tiberias (1072–1112), Unterführer der italienischen Normannen des Ersten Kreuzzugs